Корбене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 80 км на північ від Безансона, 33 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 524 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1348,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Корбене на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Корбене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона